La Metodologia dels Programes d'Investigació Científica són una sèrie d'escrits filosòfics del filòsof i historiador de la ciència Imre Lakatos publicats póstumament l'any 1978. S'hi desenvolupen les principals idees de la metodologia del Falsacionisme Sofisticat, doctrina que el propi Lakatos va fundar com una millora del que ell va anomenar el Falsacionisme Ingenu (Racionalisme Crític) de Karl Popper. L'obra està descomposta en cinc llibres: el primer és el més important, i constisteix en la principal exposició de la mencionada metodologia científica; mentre els altres quatre volums estableixen una reconstrucció racional d'alguns grans temes de la història de la ciència.

 Lakatos (1978). La Metodología de los Programas de Investigación Científica: Escritos filosóficos 1. Alianza, Madrid